Carioca može značiti:
 stanovnici (mn. Cariocos) brazilskog grada Rio de Janeira. Riječ potječe iz jezika Tupi-Guarani indijanaca koji su ranije živjeli na tom području i znači "kuća bijelog čovjeka" (cari=čovjek, oca=kuća) 
 vrsta pomodnog plesa koji je dobio ime po stanovnicima Ria